Aldebert de Chambrun ist der Name folgender Personen:

* Aldebert de Chambrun (Politiker) (1821–1899), französischer Politiker 
 Aldebert de Chambrun (General) (1872–1962), französischer General